Plektrumgitarre oder Plektrum-Gitarre steht für mit einem Plektrum zu spielende akustische oder halbakustische Gitarren wie
 Archtop
 Jazzgitarre
 Tenorgitarre
 Gitarre#Silent/Traveller Guitar